Sainte-Claire peut faire référence à un patronyme, à plusieurs lieux et édifices, nommés d'après Claire d'Assise, sainte chrétienne, fondatrice de l'ordre des Clarisses.

Le nom italien de Claire d'Assise est  ; le nom espagnol et portugais est .

Personnalités 

 Charles Étienne Sainte-Claire Deville (1857-1944), militaire français ;
 Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876), géologue et météorologue français ;
 Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881), chimiste français ;
 Joséphine Sainte-Claire (1793-1823), danseuse française ;
 Louis Lepage de Sainte-Claire (1690-1762), fondateur de la ville de Terrebonne au Québec ;
 René Lepage de Sainte-Claire (1656-1718), fondateur de la ville de Rimouski au Québec ;
 Stéphanie Sainte-Claire, (1897-1969), femme chef de gang qui a dirigé de nombreuses entreprises criminelles à Harlem, à New York.

 Autre
 Maître expressionniste de Sainte-Claire, plus connu comme Maestro Espressionista di Santa Chiara, nom donné à un peintre anonyme ombrien de l'école giottesque du Trecento

Instances du nom

Église Sainte-Claire de Berlin ;

Église Sainte-Claire de Jette ;
 Institut Sainte-Claire, à Verviers ;

Baie-Sainte-Claire, un ancien village au Québec ;
 Mont Sainte-Claire, une montagne du plateau des Laurentides ;
 Sainte-Claire, une municipalité au Québec, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Lac Sainte-Claire, un lac qui sépare l'État américain du Michigan de la province canadienne de l'Ontario ;
 Rivière Sainte-Claire, une riviéere qui sépare l'État américain du Michigan de la province canadienne de l'Ontario ;
 Réserve nationale de faune de Sainte-Claire, au sud-est du lac Sainte-Claire ;
 Windsor—Sainte-Claire, une circonscription électorale fédérale de l'Ontario de 1988 à 2003 ;

Couvent Sainte-Claire, à Gandia, dans la province de Valence ;



Édifices religieux

Abbayes et couvents 
 Abbaye Sainte-Claire, à Arras, dans le Pas-de-Calais ;
 Couvent Sainte-Claire, à Château-Chinon, dans la Nièvre ;
 Couvent Sainte-Claire de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ;
 Monastère Sainte-Claire, à Poligny, dans le Jura ;
 Monastère Sainte-Claire, à Ronchamp, en Haute-Saône.
 Couvent Sainte-Claire, à Sarlat-la-Canéda, en Dordogne ;

Églises et chapelles 
 Chapelle Sainte-Claire d'Annonay, en Ardèche ;
 Chapelle Sainte-Claire de Velée, dans le hameau de Velée, commune d'Anost, en Saône-et-Loire ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Ban-de-Laveline, dans les Vosges ;
 Chapelle Sainte-Claire, dans la commune de Bonhomme, en Alsace ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Frapelle, dans les Vosges ;
 Église Sainte-Claire d'Hagnicourt, dans les Ardennes ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Levens, dans les Alpes-Maritimes ;
 Chapelle Sainte-Claire de Maillat, dans l'Ain ;
 Chapelle Sainte-Claire de Moulins, département de l'Allier ;
 Chapelle de la Visitation Sainte-Claire, à Nice, dans les Alpes-Maritimes ;
 Église Sainte-Claire de Paris ;
 Église Sainte-Claire de Préhy, dans l'Yonne ;
 Église Sainte-Claire, à Rogliano, en Haute-Corse ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Saorge, dans les Alpes-Maritimes.
 Chapelle Sainte-Claire, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, dans les Vosges ;
 Église Sainte-Claire de Saint-Hérent, dans le Puy-de-Dôme ;
 Chapelle Sainte-Claire à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Thil, en Meurthe-et-Moselle ;
 chapelle Sainte-Claire du Salin, à l'Institut catholique de Toulouse ;
 Chapelle Sainte-Claire, à Vandœuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle.

Autres 
 Chapelle Sainte-Claire, une salle de spectacle, à Avignon, dans le Vaucluse, intégrée aux Théâtre des Halles ;
 Parc Sainte-Claire, un parc public à Hyères, dans le Var ;
 Castel Sainte-Claire, une villa à Hyères, dans le Var, résidence d'Olivier Voutier et d'Edith Wharton ;

Édifice religieux 
 Basilique Sainte-Claire d'Assise ;

Église Sainte-Claire de Stockholm ;

Île Sainte-Claire, le premier nom donné à l'île Merig par Pedro Fernandes de Queirós en 1606.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme